Caeleb Dressel – nuotatore statunitense
 Heinrich Dressel – archeologo, numismatico ed epigrafista tedesco
 Wally Dressel – nuotatrice tedesca